Атоменергомаш - російська компанія, структурний підрозділ державного концерну Росатом
 Атоменергомаш - українська компанія, структурний підрозділ державного концерну Енергоатом